O nome Rick foi usado três vezes para nomear ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste:
Furacão Rick (1985)
Furacão Rick (1997) - furacão de categoria 2 que atingiu o sul do México, causando danos desconhecidos.
Furacão Rick (2009) - segundo furacão mais intenso de toda a história no Pacífico Nordeste, atingindo o noroeste do México como uma fraca tempestade tropical, causando quatro mortes.
Furacão Rick (2021) - tormenta de categoria 2 no oeste do méxico.

Além disso, o nome Rick foi usado apenas uma vez no Oceano Pacífico Noroeste:
Tempestade tropical Rick (1996)

Desambiguação